Lo Space Delta 2 è un'unità di operazioni spaziali della United States Space Force, inquadrata nello United States Space Command. Il suo quartier generale è situato presso la Peterson Air Force Base, in Colorado.

Missione
Il delta prepara e imposta le unità assegnate e aggregate ad eseguire operazioni di Space Domain Awareness (SDA), ovvero l'integrazione di operazioni di spionaggio, sorveglianza e ricognizione (ISR) con osservazioni dello spazio e monitoraggio ambientale per abilitare la gestione del campo di battaglia spaziale e sostenere le relative operazioni a terra.
Il 24 maggio 2020 ha ereditato le attività del 21st Operations Group, 21st Space Wing dell'USAF.

Organizzazione
Attualmente, al maggio 2020, esso controlla:

 21st Operations Support Squadron - Addestramento e certificazione operativa, sviluppo delle tattiche, supporto ingegneristico, e gestione degli equipaggi
 18th Space Control Squadron - Space Domain Awareness. Controlla lo Space Defence Center e gestisce il Satellite Catalog Number. 
 Detachment 1 - NSF Dahlgren, Virginia
 20th Space Control Squadron, Eglin Air Force Base, Florida - Space Domain Awareness. Utilizza il Radar AN/FPS-85 GEODSS
Detachment 1, White Sands Missile Range, Nuovo Messico
Detachment 2, NSF Diego Garcia
Detachment 3, Maui Space Surveillance Complex, Hawaii
Detachment 4, Redstone Arsenal, Alabama e Ronald Reagan Ballistic Missile Defense Test Site, Isole Marshall. Utilizza lo Space Fence
 Detachment 1 - Ricognizione Meteorologica, Suitland, Maryland - Opera con i satelliti DMSP
 Detachment 2, Kirtland Air Force Base, Nuovo Messico

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 Sito ufficiale del DEL2

United States Space Force